Партия Алба или Альба (; ; ) — политическая партия гражданско-националистского толка в Шотландии, образованная в преддверии выборов в Парламент Шотландии в мае 2021 года.

Выступала за образование абсолютного большинства партий, ратующих за независимость в шотландском парламенте на выборах в мае 2021 года, а также за незамедлительное создание независимого государства Шотландия путем принятия общенародной конституции.

Название партии относится к современному названию страны на гэльском языке, также являсь производным от названия древнего шотландского королевства Альба.

История 
В результате наметившегося в 2017 году раскола в Шотландской национальной партии (ШНП) среди сторонников и противников прогрессивного движения за независимость, а также открытого конфликта между бывшим и новым лидером партии, часть сторонников независимости решила создать альтернативную ШНП платформу. Их целью стало наделение голосами тех избирателей, которые, с одной стороны, разочаровались в искусственном затягивании проведения второго референдума о независимости в стране, а с другой — могли были быть проигнорированы в системе двухуровневого пропорционального распределения голосов методом Д’Онта, если бы, за неимением альтернативы, проголосовали только за ШНП.

На парламентских выборах, прошедших 6 мая 2021 г., партия не получила ни одного из мест в парламенте, набрав, в среднем по стране лишь около 1,5% голосов избирателей. Тем не менее, к партии примкнули 2 бывших депутата от Шотландии в палате Общин Великобритании и 13 шотландских муниципальных советников.

В 2022 году парития поддержала идею парламентской коалиции за независимость о том, что, планом «‎Б» по достижению независимости будет избрание простого большинства на очередных парламентских выборах в Шотландии.

Политические цели 
Целью партии является создание социально справедливой, экологичной и независимой страны в условиях восстановления после пандемии и выхода из ЕС.

В опубликованном 21 Апреля 2021 г. манифесте своей партии, Алекс Салмонд заявил, что, в случае выборов кандидатов от партии в парламент, они в самые кратчайшие сроки поставят на повестку голосование о незамедлительном начале переговоров о независимости с правительством Великобритании.

Манифест партии включает следующие пункты:

 создание национальной корпорации управления альтернативными источниками энергии
 создание писаной конституции страны
 упразднение монархии
 достижение членства страной в Европейской ассоциации свободной торговли (как предпосылка восстановления членства в ЕС)
 скорейшее создание национальной валюты (с поддержанием фунта стерлингов как параллельной валюты на переходный период)
 создание второй, верхней палаты в парламенте Шотландии

Ссылки 
 Официальный сайт партии  (англ.)
 Официальная брошюра партии ко второму референдуму о независимости от 2022 года (англ.)

Примечания

Ссылки 

Партии шотландских меньшинств
Политические партии Шотландии
Политика Шотландии
Сепаратистские партии
Политические партии, основанные в 2021 году
Движение за независимость Шотландии
Шотландский национализм